Смирновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Смирновская волость (Орловский уезд) — в составе Вятской губернии
 Смирновская волость (Арзамасский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Смирновская волость (Малоархангельский уезд) — в составе Орловской губернии
 Смирновская волость (Моршанский уезд) — в составе Тамбовской губернии